Женский Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2015 — 25-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд, проводившийся под эгидой Белорусской федерации футбола.

Чемпионат проводился с 19 апреля по 10 октября 2015 года. ЖФК Минск защитил титул, победив в Чемпионате третий раз под ряд, что дало этой команде возможность участвовать в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин 2016/2017.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Результаты приведены для игр, сыгранных до 9 августа 2015 года.

Источник:
Цвета: синий - принимающая команда победила; жёлтый - ничья; красный - победа команды в гостях.

Бомбардиры 
По состоянию на 19 октября 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги 2015 Беларусь федерация футбола
 Summary — Premier League Women 2015 Soccerway

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2015 году
2015 год в женском футболе